Johann Conrad Amman peut désigner :
 Johann Conrad Amman (1669-1724), médecin d’origine suisse surtout connu pour ses recherches sur la physiologie de la phonation et la démutisation des sourds-muets ;
 Johann Conrad Amman (1724-1811), docteur en médecine suisse, collectionneur de coquillages, de fossiles et de papillons.